W Polsce
 Kraśnica – osiedle w Szczecinie
 Kraśnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Kraśnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina
 Kraśnica – część wsi Zosin w województwie lubelskie, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Horodło
 Kraśnica – gromada w powiecie opoczyńskim

 Na Ukrainie
 Kraśnica – wieś w rejonie samborskim obwodu lwowskiego